Sandaoying kan syfta på följande platser:

Kina 

 Sandaoying (socken i Kina, lat 40,28, long 111,88), Inre Mongoliet, 
 Sandaoying (socken i Kina, lat 40,99, long 112,29), Inre Mongoliet, 

Robotskapade Kinaförgreningar